Picuí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Picuí (ort), Paraíba, 
 Picuí (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar